El nombre Sun Man puede referirse a las siguientes personas:
Sun Man, jugadora de bádminton china;
Sun Man, remero chino.